Langa ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Langa OFM (* 1946), Bischof von Inhambane
 Fátima Langa (1953–2017), mosambikanische Schriftstellerin
 Júlio Duarte Langa (* 1927), mosambikanischer Bischof
 Pius Langa (1939–2013), südafrikanischer Jurist, Vorsitzender Richter des Verfassungsgerichts der Republik Südafrika
 Ramón Langa (* 1959), spanischer Schauspieler
 Rata Langa (1865–1937), italienischer Karikaturist und Grafiker

Langa bezeichnet:
 Langa (Ethnie), eine gesellschaftliche Gruppe in den nordwestindischen Bundesstaaten Rajasthan und Gujarat
 Langhe (Mehrzahl von Langa), eine Landschaft in Italien
 Alta Langa, einen Schaumwein von dort

Langa ist ferner der Ortsname von:
 Langa (Lettland)
 Langa (Spanien), Stadt in der Provinz Ávila
 Langa (Südafrika), Township von Kapstadt
 Langa (Kariega), Township von Kariega
 Langa (Eswatini), Imiphakatsi (Häuptlingsbezirk in der Region Lubombo in Eswatini)

Siehe auch:
 Langå Kommune
 Langå Sogn